Arxiu Històric de Poblenou, arxiu de documentació històrica del barri del Poblenou de Barcelona
 Alfred Hitchcock Presents, sèrie de televisió dels Estats Units
 Analytic hierarchy process, tècnica d'investigació operativa per a ajudar en la presa de decisions